Una escuela junior (en inglés: junior school) es un tipo de escuela para niños, cuya edad es por general de entre 5 y 11 años. En el Reino Unido, las escuelas junior desenvuelven sus actividades en edificios relativamente pequeños y suelen servir a una localidad en particular.

Escuelas del Reino Unido